Stutfield Peak, een berg in Alberta, Canada
 Stutfield (gletsjer), een gletsjer in Alberta, Canada